Mojstir est un toponyme qui peut désigner :
Mojstir/Mojstir, un village du Kosovo situé dans la commune (municipamité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć ;
Mojstir, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje.